Garvín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garvín (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Garvín (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar